В соответствии с Законом № 764 от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова, в состав Дрокиевского района входит 40 населённых пунктов, в том числе:
 1 город — Дрокия ();
 17 сёл, не входящих в состав коммун;
 22 села, входящих в состав 10 коммун.

Примечания 

Дрокиевский район
Дрокиевский район